Зинзивер:

Фамилия 
 Зинзивер, Яков Акимович (1920—1979) — полный кавалер Ордена Славы.

Другое 
 «Зинзивер» — российский ежемесячный литературно-художественный журнал.
 «Зинзивер» — литературная группа и творческое содружество воронежской молодёжи.
 Зинзивер — Ма́льва, или Просви́рник (лат. Málva) — травянистые растения, типовой род семейства Мальвовые (Malvaceae).